Шиттим (мн. ч. от ) — еврейское именование дерева акации в Библии.
  (Ситтим; Абель-Шиттим; Аве-Ситтим; «луг акаций») — библейская местность на восточном берегу Иордана, против Иерихона (; ).

Примечания 

Слова и фразы на иврите